Miejscowości w USA:
 Latah – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Latah (ang. Latah County) – w stanie Idaho